Barrio Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Alto, Chiapas, Tenejapa, 
 Barrio Alto, Puebla, Hueyapan, 
 Barrio Alto, Michoacán de Ocampo, Tingüindín, 
 Barrio Alto, Oaxaca, Santo Domingo de Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar